Шатемиров Кадыр Шатемирович () — академик Национальной Академии Наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки, доктор химических наук, профессор.

Биография 
Родился 24 апреля 1911 года в с. Ак-Кочкор Жети-Огузского района. Кадыр Шатемирович стоял у истоков химической науки Кыргызстана. Его трудовая деятельность началась с 1944 года. В 1953 году он организовал и возглавлял до 1988 года лабораторию коллоидной химии Института химии и химической технологии НАН КР. Научно-исследовательская деятельность Кадыра Шатемировича охватывала широкий круг проблем, связанных с физико-химией природных дисперсных систем и поверхностных явлений.

В 1947 году Кадыр Шатемирович успешно защитил кандидатскую, а в 1969 г. — докторскую диссертацию. В 1954 году был избран членом-корреспондентом, а в 1984 году — академиком АН Киргизской ССР. Первые работы К. Ш. Шатемирова посвящены разработке физико-химических основ пептизирующего действия кислот, щелочей и солей на коллоидные — илистые фракции карбонатных, карбонатно-глинистых грунтов и почв, новых методов определения в них группового состава коллоидов, обменного натрия и калия.

Научная деятельность 
Большое теоретическое и прикладное значение имеют фундаментальные работы Кадыра Шатемировича по выяснению причин и механизмов образования солевых выцветов на лёссово-глинистых керамических изделиях и разработке эффективных способов их обезвреживания непосредственно в процессе производства строительного кирпича путем выведения дешевых добавок — полевошпатового песка и шлаковых отходов. Предложенный метод изготовления кирпича, защищенный авторским свидетельством, успешно применяется на ряде предприятий республики с значительным экономическим эффектом.

К. Ш. Шатемиров внес большой вклад в развитие исследований процессов адсорбции, ионного обмена и структурообразования в дисперсиях. Под его руководством разработаны физико-химические основы управления свойствами глин, лёссовых пород и других дисперсных систем посредством модифицирования их природными и синтетическими полиэлектролитами и электролитами с целью получения материалов с заранее заданными свойствами. Эти разработки позволили зарекомендовать глинистое сырье республики в качестве промывочных растворов для бурения скважин, отбеливающих сорбентов при очистке масел, минеральных пигментов в производстве разработанной в лаборатории и принятой к внедрению краски для маркировки животных и других лакокрасочных материалов.

Много внимания Кадыр Шатемиров уделял проблемам исследования и разработки экологически чистых способов улучшения физико-химических и структурных свойств почв, утилизации промышленных отходов (зола ТЭЦ, осадки столичных вод и др.)
Народнохозяйственные значение имеют работы и рекомендации по исследованию золы ТЭЦ и полимерного препарата К-4 в производстве стеновых материалов и асбестоцементных изделий. Под руководством Кадыра Шатемировича велись исследования по очистке сточных вод предприятий легкой и пищевой промышленности.

Научные достижения и заслуги 
К. Ш. Шатемировым опубликовано более 250 научных работ, в том числе 5 монографий, подготовлено 10 кандидатов наук. Результаты его научных исследований отмечены дипломами Международной выставки «Химия −77», республиканской выставки и Министерства энергетики СССР.

На протяжении многих лет К. Ш. Шатемиров исследовательскую работу сочетал с педагогической на кафедре физической и коллоидной химии Кыргызского государственного университета. Им составлено учебно-методическое пособие по дисперсным системам и словарь химических терминов на кыргызском языке, сделаны переводы учебников и пособий по химии для кыргызских школ. Кадыр Шатемирович активно участвовал в составлении Кыргызской Советской энциклопедии, являлся членом Всесоюзного Научного Совета по коллоидной химии и физико-химической механике, а также членом ряда Ученых Советов по защите диссертаций. Кадыр Шатемирович являлся активным членом общества «Знание», проводил большую работу по пропаганде химической науки, популяризации её достижений.

За заслуги в научной и педагогической работе К. Ш. Шатемирову присвоено звание «Заслуженный деятель науки Киргизской ССР». Награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», Почётными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР, орденом «Знак Почёта», медалью «Данк».

Примечания

Ссылки 
Учёные Кыргызстана

Доктора химических наук
Академики АН Киргизской ССР